

Sigle 

Le sigle OIS peut signifier :
 , une technique de stabilisation d'image ;
 , un terme financier lié au taux au jour-le-jour ;
 , des épisodes climatiques définis à partir d'un rapport isotopique de l'oxygène dans des prélèvements de sédiments marins ou de calottes glaciaires.

 Sciences humaines et sociales 
 Linguistique 
 En français, ois est la première ou la deuxième personne du singulier de l'indicatif, ou la deuxième personne du singulier de l'impératif, du verbe ouïr''.

Toponyme 

 , une paroisse civile de la municipalité d'Águeda, située dans le district d'Aveiro et la région Centre ;
 , une paroisse civile de la municipalité d'Anadia, située dans le district d'Aveiro et la région Centre.